Андрей Кононов: Кононов, Андрей Николаевич (1906—1986) — советский лингвист.
 Кононов, Андрей Юрьевич (род. 1960) — советский хоккеист, российский тренер.